Jestrab steht für:

Personen:
Karl Jestrab

Gemeinden:
Jestrab bei Pernstein, siehe Pernštejnské Jestřabí
Jestrab bei Gurein, siehe Kuřimské Jestřabí

 (von , dem tschechischen Name der Untergattung Astur der Gattung Accipiter – deutscher Gattungsname „Habichte und Sperber“ – die auch die Art Accipiter gentilis – deutscher Artname „Habicht“, tschechischer Artname „“ – enthält) steht für:
 Jestřáb (Sudeten) (deutsch Habichtsberg), Berg () auf  im  (deutsch Hannsdorfer Bergland) in der  (deutsch Ostsudeten) in der  (deutsch Sudeten-Subprovinz), im Gebiet des Gemeindeteils  der Gemeinde  (deutsch Oskau), , , Tschechische Republik, im  (Landschaftsschutzgebiet) , gut 3,3 km nordnordwestlich der Ortslage von , gut 2,75 km westnordwestlich des Berges (samt Ruine der gleichnamigen Burg)  (deutsch: Rabenstein) und 2,565 km westnordwestlich des  hohen Berges  (deutsch Vogelberg)
 Jestřáb (Česko-moravská subprovincie), Berg () auf  im Gebiet des Gemeindeteils  (deutsch Samopes) der Gemeinde , , , Tschechische Republik, orographisch rechts der  (deutsch Sasau oder Sazawa), nordnordöstlich der Ortslage , östlich der Ortslage  (deutsch Sazau), nahe der Grenze von  und 
 den Pfadfindernamen von Jaroslav Foglar (1907–1999), tschechischer Jugendbuchautor

Siehe auch:
 
 Jestřabí (Begriffsklärung)